Erdene járás – járás Mongólia Góbi-Altaj tartományában
Erdene járás – járás Mongólia Kelet-Góbi tartományában
Erdene járás – járás Mongólia Központi tartományában